West Hills ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 West Hills (Florida)
 West Hills (Los Angeles), Stadtteil
 West Hills (Maryland)
 West Hills (New York)
 West Hills (Pennsylvania)
 West Hills (Knoxville), Stadtteil
 West Hills Estates, Pennsylvania

Berge:
 West Hills, anderer Name der Tualatin Mountains, Oregon

Siehe auch:
 West Hill